Amerikai Egyesült Államok
 Calvary (Georgia)
 Calvary (Virginia)
 Calvary (Wisconsin)